Ольга Эдуа́рдовна Плетнёва (род. , ) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

Биография 
Родилась 10 сентября 1962 года и выросла на Украине, в городе Комсомольское, Донецкая область. Родители никакого отношения к искусству не имели, но отец писал стихи.

Училась в ГИТИСе, на режиссёрском факультете, в актёрской группе (худ. рук. Леонид Хейфец). Среди её однокурсников были Сергей Ткачёв, Павел Поймалов и Наталья Корогодова. Окончила в 1992 году. Учась на третьем курсе, снялась в фильме «Заговор скурлатаев» (Беларусьфильм).

С середины 1990-х годов занимается дубляжом и закадровым озвучиванием.

На дубляж попала случайно. Её пригласила Вера Сторожева на озвучивание в студию «Варус-Видео». Ольге предлагали работу в аспирантуре на кафедре сценической речи в ГИТИСе, но она отказалась. Позже её стали приглашать на другие роли в дубляже и озвучивании Владимир Ферапонтов, Ярослава Турылёва и Леонид Белозорович. Её голосом говорят многие актрисы Голливуда, такие как Моника Беллуччи, Ким Бейсингер, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Милла Йовович, Ума Турман, Кэтрин Зета-Джонс и др. Некоторое время на озвучивании работала режиссёром.

Была артисткой театра «Лаборатория» (Москва), но в 2004 году, в пользу дубляжа, ушла из театра из-за большой занятости в нём (20 спектаклей в месяц).

Есть сын, по данным на 2013 год студент РГГУ (философский факультет).

8 апреля 2017 года Ольга Плетнёва приняла участие в качестве чтеца в акции «Тотальный диктант», в центральной библиотеке № 190 (г. Москва).

Фильмография 
 1993 — Заговор скурлатаев — Антонио
 1995 — Барышня-крестьянка — эпизод
 2007 — Понять. Простить
 2011 — След — Ольга Кирилловна (768 серия «Смертельная ловушка»)

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы

Ума Турман 
 2004 — Убить Билла. Фильм 2 — Беатрикс Киддо
 2003 — Убить Билла. Фильм 1 — Беатрикс Киддо

Другие фильмы 
 2004 — Обитель зла 2: Апокалипсис — Элис (Милла Йовович)
 2003 — Матрица: Перезагрузка — Персефона (Моника Беллуччи)
 2003 — Монстр — Эйлин Уорнос (Шарлиз Терон)
 2003 — Каллас навсегда — Мария Каллас (Фанни Ардан) (закадровое озвучивание)
 1990 — Красотка — Вивиан Уорд (Джулия Робертс)

Сериалы 
 1998—2004 — Секс в большом городе — Саманта Джонс (Ким Кэттролл) (закадровое озвучивание)

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Комсомольском (Донецкая область)
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа